Канильяс-де-Эсгева ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-дель-Эсгева. Занимает площадь 23,53 км². Население — 94 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида